AmazingDogeCoin (Símbolo: ADOGE) es una rama de DOGECOIN que se lanzó en 2022 en la cadena Binance. También se lanzó a través de la plataforma de lanzamiento de preventa de Unicrypt. Recientemente, ha puesto en marcha la plataforma de negociación NFT y es conocido principalmente por ser el token Meme más popular desde el primer trimestre de 2022.

Resumen
Desde la creación del proyecto, el equipo de desarrollo ha completado el inicio de sesión en CMC, CG, completando el modelado de NFT de los personajes de GameFi, completando el casting de NFT financieros, iniciando sesión en la bolsa de ZT, y trabajando en Golden Finance.

Las NFT de ADOGE se dividen en dos tipos que también se afirman como únicos en la cadena Binance. Una es la NFT financiera, la otra es la NFT GameFi. Ambos NFTs tienen características diferentes y se dividen en diferentes colores según su rareza de bajo a alto que es Amarillo-Naranja-Rojo-Azul-Púrpura-Diamante.

Los NFT financieros pueden ser recompensados con fichas ADOGE mediante apuestas. Los NFTs de juego pueden obtener recompensas de fichas ADOGE a través de los juegos. Según el equipo de desarrollo, los juegos ADOGE ya han completado la construcción de personajes, que son guerrero, tirador, mago, fundición y asesino.

Referencias 

Criptomonedas
Cadenas de bloques